Die Scottish Football League Second Division wurde 1993/94 zum 19. Mal nach Einführung der Premier Division als dritthöchste schottische Liga ausgetragen. Zudem war es die neuntzehnte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1993/94 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz. Es war die letzte Saison in der die 2-Punkte-Regel galt.

Die Meisterschaft gewann der FC Stranraer, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1994/95 sicherte. Durch die Wiedereinführung der Third Division zur Spielzeit 1994/95, (letztmals ausgetragen in der Saison 1948/49) stiegen die Vereine von den Tabellenplätzen sieben bis vierzehn ab. Torschützenkönig mit 29 Treffern wurde Andy Thomson von Queen of the South.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1993/94 bei statto.com
 Scottish Second Division 1993/94 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 League Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1993/94
1993 94